Bogor ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier über 5,3 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Cibinong.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°18′ und 6°47′10″ s. Br. sowie 106°23′45″ und 107°13′30″ ö. L. Er grenzt im Westen an den Kabupaten Lebak, im Nordwesten an Kabupaten und Kota Tangerang (alle drei Provinz Banten), im Norden an die Kota Depok sowie Kabupaten und Kota Bekasi, im Osten an Karawang, im Südosten an Cianjur sowie im Süden an den Kabupaten Sukabumi. Die Stadt Bogor wird von dem Regierungsbezirk vollständig umschlossen, obwohl diese verwaltungstechnisch unabhängig von dem gleichnamigen Regierungsbezirk ist.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Bogor in 40 Distrikte (Kecamatan) mit 435 Dörfern, von denen 19 als Kelurahan städtischen Typs sind. Des Weiteren gibt es 4058 RW (Rukun Warga; Weiler)
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kelurahan
|-
| 32.01.01 ||style="text-align:left"| Cibinong ||style="text-align:left"| Cirimekar || 46,62 || 326.519 || 363.424 || 7.795,5 || 102,1 || – || 13
|-
| 32.01.02 ||style="text-align:left"| Gunung Putri ||style="text-align:left"| Gunungsindur || 60,87 || 309.918 || 298.084 || 4.897,1 || 104,6 || 10 ||–
|-
| 32.01.03 ||style="text-align:left"| Citeureup ||style="text-align:left"| Puspanegara || 68,81 || 198.380 || 214.668 || 3.119,7 || 105,0 || 12 || 2
|-
| 32.01.04 ||style="text-align:left"| Sukaraja ||style="text-align:left"| Cimandala || 62,43 || 173.245 || 206.323 || 3.304,9 || 104,5 || 13 ||–
|-
| 32.01.05 ||style="text-align:left"| Babakan Madang ||style="text-align:left"| Babakan Madang || 43,76 || 103.049 || 114.641 || 2.619,8 || 107,7 || 9 ||–
|-
| 32.01.06 ||style="text-align:left"| Jonggol ||style="text-align:left"| Jonggol || 158,86 || 122.697 || 143.512 || 903,4 || 103,1 || 14 ||–
|-
| 32.01.07 ||style="text-align:left"| Cileungsi ||style="text-align:left"| Cileungsi || 133,31 || 246.369 || 288.347 || 2.163,0 || 102,5 || 12 ||–
|-
| 32.01.08 ||style="text-align:left"| Cariu ||style="text-align:left"| Cariu || 170,17 || 46.186 || 51.619 || 303,3 || 101,4 || 10 ||–
|-
| 32.01.09 ||style="text-align:left"| Sukamakmur ||style="text-align:left"| Sukamakmur || 92,38 || 74.578 || 85.565 || 926,2 || 109,1 || 10 ||–
|-
| 32.01.10 ||style="text-align:left"| Parung ||style="text-align:left"| Parung || 25,74 || 112.529 || 123.078 || 4.781,6 || 104,2 || 9 ||–
|-
| 32.01.11 ||style="text-align:left"| Gunung Sindur ||style="text-align:left"| Wanaherang || 49,39 || 102.998 || 126.834 || 2.568,0 || 101,9 || 10 ||–
|-
| 32.01.12 ||style="text-align:left"| Kemang ||style="text-align:left"| Kemang || 33,61 || 92.401 || 104.872 || 3.120,3 || 104,4 || 8 || 1
|-
| 32.01.13 ||style="text-align:left"| Bojong Gede ||style="text-align:left"| Bojonggede || 28,34 || 236.486 || 287.554 || 10.146,6 || 103,7 || 8 || 1
|-
| 32.01.14 ||style="text-align:left"| Leuwiliang ||style="text-align:left"| Leuwimekar || 91,03 || 113.280 || 124.670 || 1.369,6 || 107,1 || 11 ||–
|-
| 32.01.15 ||style="text-align:left"| Ciampea ||style="text-align:left"| Bojongrangkas || 33,04 || 147.130 || 168.359 || 5.095,6 || 106,4 || 13 ||–
|-
| 32.01.16 ||style="text-align:left"| Cibungbulang ||style="text-align:left"| Cimanggu 2 || 38,45 || 125.177 || 145.706 || 3.789,5 || 108,0 || 15 ||–
|-
| 32.01.17 ||style="text-align:left"| Pamijahan ||style="text-align:left"| Gunungsari || 124,86 || 133.871 || 157.113 || 1.258,3 || 107,6 || 15 ||–
|-
| 32.01.18 ||style="text-align:left"| Rumpin ||style="text-align:left"| Rumpin || 136,84 || 129.150 || 146.007 || 1.067,0 || 110,8 || 14 ||–
|-
| 32.01.19 ||style="text-align:left"| Jasinga ||style="text-align:left"| Pamagersari || 144,54 || 93.078 || 106.343 || 735,7 || 108,5 || 16 ||–
|-
| 32.01.20 ||style="text-align:left"| Parung Panjang ||style="text-align:left"| Parungpanjang || 71,34 || 110.004 || 118.176 || 1.656,5 || 106,7 || 11 ||–
|-
| 32.01.21 ||style="text-align:left"| Nanggung ||style="text-align:left"| Parakan Muncang || 159,30 || 84.015 || 98.492 || 618,3 || 110,6 || 11 ||–
|-
| 32.01.22 ||style="text-align:left"| Cigudeg ||style="text-align:left"| Cigudeg || 177,61 || 117.278 || 133.931 || 754,1 || 110,5 || 15 ||–
|-
| 32.01.23 ||style="text-align:left"| Tenjo ||style="text-align:left"| Singabraja || 83,22 || 66.077 || 73.272 || 880,5 || 108,9 || 9 ||–
|-
| 32.01.24 ||style="text-align:left"| Ciawi ||style="text-align:left"| Bendungan || 77,55 || 102.994 || 114.853 || 1.481,0 || 106,7 || 13 ||–
|-
| 32.01.25 ||style="text-align:left"| Cisarua ||style="text-align:left"| Leuwimalang || 47,07 || 112.655 || 127.096 || 2.700,2 || 108,2 || 9 || 1
|-
| 32.01.26 ||style="text-align:left"| Megamendung ||style="text-align:left"| Sukamaju || 73,97 || 96.887 || 107.137 || 1.448,4 || 110,0 || 12 ||–
|-
| 32.01.27 ||style="text-align:left"| Caringin ||style="text-align:left"| Cimande Hilir || 47,16 || 114.229 || 131.012 || 2.778,0 || 107,7 || 12 ||–
|-
| 32.01.28 ||style="text-align:left"| Cijeruk ||style="text-align:left"| Cipelang || 47,92 || 78.634 || 91.662 || 1.912,8 || 109,6 || 9 ||–
|-
| 32.01.29 ||style="text-align:left"| Ciomas ||style="text-align:left"| Pagelaran || 18,65 || 149.167 || 170.486 || 9.141,3 || 104,1 || 10 || 1
|-
| 32.01.30 ||style="text-align:left"| Dramaga ||style="text-align:left"| Dramaga || 25,29 || 100.679 || 110.374 || 4.364,3 || 106,7 || 10 ||–
|-
| 32.01.31 ||style="text-align:left"| Tamansari ||style="text-align:left"| Tamansari || 34,32 || 91.985 || 108.913 || 3.173,5 || 106,8 || 8 ||–
|-
| 32.01.32 ||style="text-align:left"| Klapanunggal ||style="text-align:left"| Kembang Kuning || 70,57 || 95.025 || 127.561 || 1.807,6 || 105,2 || 9 ||–
|-
| 32.01.33 ||style="text-align:left"| Ciseeng ||style="text-align:left"| Cibentang || 41,29 || 98.227 || 110.592 || 2.678,4 || 107,4 || 10 ||–
|-
| 32.01.34 ||style="text-align:left"| Ranca Bungur ||style="text-align:left"| Rancabungur || 22,67 || 50.052 || 60.711 || 2.678,0 || 106,0 || 7 ||–
|-
| 32.01.35 ||style="text-align:left"| Sukajaya ||style="text-align:left"| Sukajaya || 156,18 || 55.671 || 66.922 || 428,5 || 110,1 || 11 ||–
|-
| 32.01.36 ||style="text-align:left"| Tanjungsari ||style="text-align:left"| Tanjungsari || 85,43 || 50.014 || 57.027 || 667,5 || 104,2 || 10 ||–
|-
| 32.01.37 ||style="text-align:left"| Tajurhalang ||style="text-align:left"| Tajurhalang || 30,78 || 97.255 || 123.454 || 4.010,9 || 104,1 || 7 ||–
|-
| 32.01.38 ||style="text-align:left"| Cigombong ||style="text-align:left"| Cigombong || 96,07 || 88.309 || 97.651 || 1.016,5 || 106,4 || 9 ||–
|-
| 32.01.39 ||style="text-align:left"| Leuwisadeng ||style="text-align:left"| Leuwisadeng || 35,40 || 70.847 || 77.382 || 2.185,9 || 109,5 || 8 ||–
|-
| 32.01.40 ||style="text-align:left"| Tenjolaya ||style="text-align:left"| Tapos 1 || 41,35 || 54.887 || 63.645 || 1.539,2 || 107,6 || 7 ||– 
|-
! 32.01 || Kab. Bogor || Cibinong || 2.986,19 || 4.771.932 || 5.427.068 || 1.817,4 || 105,8 || 416 || 19
|}

Demographie 
Das Gebiet hat ein erhebliches Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. Zwei Gebiete, die früher zum Regierungsbezirk gehörten, wurden als autonome Städte abgetrennt; am 20. April 1999 wurde die Stadt Depok mit einigen benachbarten Distrikten des Regierungsbezirk Bogor zur autonomen Stadt Depok (unabhängig von dem Regierungsbezirk) vereinigt, und die Stadt Bogor ist ebenfalls eine autonome Stadt (ebenfalls unabhängig von dem Regierungsbezirk). Trotz dieser Abspaltungen bleibt der Regierungsbezirk Bogor der bevölkerungsreichste Regierungsbezirk Indonesiens.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) 

Ende 2021 bekannten sich 97,19 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 2,28 % waren Christen (91.626 ev.-luth., 29.726 röm.-kath.), 0,32 % Buddhisten und 0,16 % Konfuzianer.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bogor (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat